Michelau kan syfta på:

Luxemburg 

 Michelau, Luxemburg, ort i kantonen Diekirch,

Tyskland 

 Michelau in Oberfranken, 
 Michelau im Steigerwald,